Занковский — фамилия. Известные носители:

 Занковский, Александр Николаевич (1844—1920) — изобретатель и предприниматель.
 Занковский, Сергей Александрович (1887—1972) — писатель.
 Занковский, Николай Александрович — фотограф.
 Занковский, Илья Николаевич (1832—1919) — художник.
 Занковский, Фёдор Григорьевич (1774—1782) — полковник Миргородского полка.
 Занковская, Людмила Сергеевна (1917—1977) — актриса кино и театра.